Schierstedt ist der Name folgender Orte:

 Klein Schierstedt, Ortsteil von Aschersleben, Sachsen-Anhalt
 Groß Schierstedt, Ortsteil von Aschersleben, Sachsen-Anhalt

Schierstedt ist der Name des obersächsischen Adelsgeschlechts von Schierstedt:
 August Ludwig von Schierstedt (1746–1831), deutscher Generalmajor
 Luise von Schierstedt (1794–1876), deutsche Äbtissin des Klosters Stift